Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (СВКИ ВНГ РФ) — образовательное учреждение высшего образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,  готовящее офицеров для службы в войсках национальной гвардии РФ.

История 
  

19 мая 1932 года на основании приказа коллегии ОГПУ была создана 4-я школа пограничной охраны и войск ОГПУ с постоянным местом дислокации в городе Саратове. В апреле 1937 года школа была преобразована в военное училище, которое стало именоваться «Саратовское военное училище пограничной и внутренней охраны НКВД СССР» с середины 1937 года — «Саратовское военное училище пограничных и внутренних войск НКВД СССР».

В 1938 году выпускники училища героически сражались с японскими захватчиками у озера Хасан, в 1939 году — у реки Халхин-Гол, в январе 1940 года — на Карельском перешейке в ходе Советско-финляндской войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1940 года выпускник училища лейтенант Дмитрий Иванович Ракус первым в истории учебного заведения удостоился звания Героя Советского Союза.

Особой страницей в летопись истории института вошла Великая Отечественная война. В ходе войны двадцати выпускникам было присвоено звание Героя Советского Союза. Один из них — подполковник Николай Васильевич Мамонов был навечно зачислен в списки личного состава Саратовского военного училища. Всего за годы Великой Отечественной войны Саратовским военным училищем было произведено 16 выпусков, подготовлено 6 тысяч 135 офицеров различных военных специальностей.

После войны с 1947 по 1949 гг. офицеры и курсанты училища участвовали в войсковых операциях по борьбе с националистическими формированиями на Западной Украине и в Прибалтике.

30 августа 1966 года училищу было присвоено имя Ф. Э. Дзержинского.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1982 г. за заслуги в подготовке квалифицированных кадров для внутренних войск училище награждено орденом Красного Знамени и переименовано в Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище имени Ф. Э. Дзержинского МВД СССР.

В 1990 году офицеры и курсанты СВВККУ им. Ф. Э. Дзержинского МВД СССР участвовали в подавлении беспорядков в Баку.

С 1994 по 2009 гг. тысячи выпускников института участвовало в восстановлении конституционного порядка в Чеченской республике, а затем в контртеррористической операции в Чечне. 42 из них героически погибли во имя обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. За проявленное мужество и героизм выпускники института генерал-полковники Анатолий Романов и Михаил Паньков, полковник Александр Никишин удостоены звания Героя России. Подполковник Николай Шевелёв, майор Роман Китанин, старший лейтенант Александр Ковалёв и лейтенант Джафяс Яфаров награждены медалью «Золотая Звезда» посмертно.

20 мая 2017 года директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов вручил орден Жукова Саратовскому военному Краснознаменному институту.

За время существования института было проведено 92 выпуска основного курса и 37 экстерном, подготовлено более 38 тысяч специалистов для войск. За мужество и героизм двадцати четырем воспитанникам присвоено звание Героя Советского Союза, трём выпускникам за участие в восстановлении народного хозяйства в послевоенный период присвоено звание Героя Социалистического Труда, семь выпускников стали Героями России (четверо из них посмертно).

Структура и органы управления института 
Организационно военный институт состоит из:
 Управления, в том числе: командование, 6 отделов (учебный, научно-исследовательский и редакционно-издательский, по работе с личным составом, кадров, строевой, финансовый), 6 служб (юридическая, дежурная, связи, инженерная, РХБЗ, медицинская), 2 групп (боевой готовности, войск и безопасности военной службы), секретно-картографическое отделение, техническая часть и тыл;
 Основных подразделений, в том числе: 5 батальонов курсантов, 14 кафедр института и адъюнктуры очного и заочного обучения;
 Подразделений обеспечения, в том числе: батальон обеспечения учебного процесса, узел связи, центр АСУ, учебный центр, учебно-опытная мастерская, типография, военная поликлиника, военный оркестр, клуб, библиотека.

Прежние названия училища 

 4-я школа пограничной охраны и войск ОГПУ (1932—1937)
 Саратовское военное училище пограничной и внутренней охраны НКВД СССР (1937—1939)
 Саратовское военное училище войск НКВД СССР (1939—1946)
 Саратовское военное училище войск МВД СССР (1946—1947)
 Саратовское военное училище войск МГБ СССР (1947—1954)
 Саратовское военное училище войск МВД СССР (1954—1966)
 Саратовское военное училище им. Ф. Э. Дзержинского войск Министерства охраны общественного порядка СССР (1966—1969)
 Саратовское военное училище внутренних войск МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского (1969—1973)
 Саратовское высшее военное командное училище внутренних войск  МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского (1973—1982)
 Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск  МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского (1982—1991)
 Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск МВД России имени Ф. Э. Дзержинского (1991—1997)
 Саратовский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России (1997—2004)
 Саратовский военный институт внутренних войск МВД России (2004—2015)
 Саратовский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России (2015—2016)
 Саратовский военный Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (2016—2017)
Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (2017 - н.в.)

Начальники училища 
 1932—1933 — комкор Абрамович С. И.
 1933—1936 — комдив Панин И. В.
 1936—1939 — генерал-майор Крамарчук Д. В.
 1939—1942 — полковник Воробейков А. В.
 1942—1950 — генерал-майор Городничев И. Ф.
 1950—1957 — полковник Дулов Д. А.
 1957—1962 — полковник Панов Н. Н.
 1962—1965 — генерал-майор Просянок А. С.
 1965—1968 — генерал-майор Машовец П. И.
 1968—1971 — генерал-майор Радченко М. А.
 1971—1976 — генерал-майор Нестеров Ю. В.
 1976—1987 — генерал-майор Алферов Ю. Ф.
 1987—1994 — генерал-майор Царахов С. К.
 1994—2000 — генерал-майор Горчаков Г. Н.
 2000—2006 — генерал-майор Воронов М. С.
 2006—2019 — генерал-майор Мухоед С. Д.
 2019— — генерал-майор Алейник С. И.

Выпускники-герои 
Герои Советского Союза
  Генерал-майор Банкузов Анатолий Иванович (05.05.1945)
  Полковник Константинов Александр Константинович (26.08.1941)
  Полковник Федулов Павел Иванович (27.02.1945)
  Полковник Яровой, Артемий Сергеевич (08.09.1945)
  Подполковник Маковецкий Фёдор Ефремович (17.10.1943)
  Подполковник Зенин Илларион Степанович (21.07.1944)
  Подполковник Мамонов Николай Васильевич (24.03.1945, посмертно)
  Майор Машинцев Михаил Савельевич (06.04.1945)
  Майор Серёжников Александр Иванович (16.10.1943, посмертно)
  Лейтенант Лопатин Алексей Васильевич (18.12.1957, посмертно)
  Лейтенант Ракус Дмитрий Иванович (26.04.1940, посмертно)

Герои Социалистического Труда
  Полковник Витченко Степан Степанович (23.04.1974)
  Капитан Хафизов Шариф Сагирович (31.12.1966)

Герои Российской Федерации
  Генерал-полковник Романов Анатолий Александрович (05.11.1995)
  Генерал-полковник Паньков Михаил Анатольевич (11.1.2000)
  Полковник Никишин Александр Николаевич (12.05.1996)
  Подполковник Шевелёв Николай Николаевич (29.01.1997)
  Майор Китанин Роман Александрович (07.08.2007, посмертно)
  Старший лейтенант Ковалёв Александр Геннадьевич (30.12.1999, посмертно)
  Лейтенант Яфаров Джафяс Джафярович (07.07.2000, посмертно)

См. также 
 Выпускники Саратовского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Cаратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации
 Страница института на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Учебные заведения, основанные в 1932 году
Военные высшие учебные заведения СССР
Военные высшие учебные заведения России
Организации, награждённые орденом Красного Знамени
Внутренние войска МВД Российской Федерации
Росгвардия